Bački Gračac (izvirno ) je naselje v Srbiji, ki upravno spada pod Občino Odžaci; slednja pa je del Zahodno-bačkega upravnega okraja.

Demografija 
desno|мини|250п|Стара кућа у Бачком Грачцу
desno|мини|250п|Филипово (Бачки Грачац) 1902. године
desno|мини|250п|Филипово (Бачки Грачац) у прошлости
Према попису становништва из 2002. године, V naselju, katerega izvirno (srbsko-cirilično) ime je је било 2.913 становника, док је према претходном попису из 1991. године било 2.924 становника.

V naselju, katerega izvirno (srbsko-cirilično) ime je Бачки Грачац'', živi 2.446 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 44,1 let (41,9 pri moških in 46,2 pri ženskah). Naselje ima 1.103 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 2,64.

Ово насеље је претежно насељено Srbiма (према попису из 2002. године), a v času zadnjih treh popisov je opazno zmanjšanje števila prebivalcev.

Кретање броја становника кроз историју:
 1787: 1.538
 1850: 2.145
 1880: 3.039
 1910: 3.811
 1921: 3.806
 1931: 4.353
 1953: 4.394
 2002: 2.913

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Zahodno-bačkega upravnega okraja